Der Wolf Durmashkin Composition Award, abgekürzt WDCA, ist ein internationaler Kompositionswettbewerb, Musik- und Kompositionspreis des Kulturvereins dieKunstBauStelle in Landsberg am Lech. Sein Namensgeber ist der jüdische Komponist und Dirigent Wolf Durmashkin (1914–1944).

Der Preis wurde 2018 erstmals vergeben. Der Preis wird in unregelmäßigen Abständen ausgeschrieben und die Preisverleihung findet an verschiedenen Orten statt, die sich aus historischen Bezügen ergeben. 2021 soll die Preisverleihung in Vilnius, Litauen erfolgen. Der Wettbewerb 2018 fand im Rahmen 70 Jahre – Internationale Jüdische-Deutsche Festwoche als eine neue, aktive Form der Erinnerungskultur an den Holocaust statt, der vom Verein Die Kunstbaustelle mit internationaler Beteiligung durchgeführt wurde.

Die Durchführung des WDCA im Jahr 2018 war ein Kooperationsprojekt des Kulturvereins mit der Hochschule für Musik und Theater München und der Bayerischen Philharmonie.

Der Preis richtet sich ausschließlich an Nachwuchsmusiker bis zum 35. Lebensjahr. Da die Werke im  Rahmen des Wolf Durmashkin Composition Award auch uraufgeführt werden, sind die Besetzung und eine ungefähre Aufführungsdauer in den Wettbewerbsbedingungen vorgegeben. In der Regel werden drei der eingesandten Werke prämiert.

Hintergrund 
Der Preis wurde 2018 von Karla Schönebeck und Wolfgang Hauck gegründet. Anlass war der 70. Jahrestag eines Konzertes, das Leonard Bernstein am 10. Mai 1948 mit dem DP-Orchester aus jüdischen Holocaust-Überlebenden in Landsberg am Lech dirigierte und spielte.

Namensgeber 
Der jüdische Musiker und Komponist Wolf Durmashkin ist Namensgeber des WDCA. Er entstammte einer jüdisch-polnischen  Musikerfamilie aus dem heutigen Vilnius, Litauen. Wolf Durmashkin dirigierte das Vilnius Symphonieorchester, war Chorleiter und komponierte.

Nach der deutschen Besatzung 1941 waren seine Aktivitäten auf das Ghetto Vilnius und später auf das KZ-Außenlager Klooga in Estland beschränkt. Dort starb er 1944 einen Tag vor der Befreiung.

Wolf Durmashkins Schwestern Henia (Sängerin) und Fania (Pianistin) wurden nach Zwischenstationen in den KZ-Außenlagerkomplex Kaufering deportiert, Teil der Außenlager des KZ Dachau. Vier Wochen nach ihrer Befreiung gründeten sie 1945 zusammen mit anderen Musikern das St. Ottilien DP-Orchester, das am 10. Mai  1948 mit Leonard Bernstein in Landsberg am Lech und Feldafing die Konzerte spielte.

Schirmherrschaft 
2018 Abba Naor

Preisträger 
2018
 1. Preis: Bracha Bdil, Jerusalem, Israel, Jahrgang 1988
 2. Preis: Rose Miranda Hall, York, England, Jahrgang 1991
 3. Preis: Otto Wanke, Wien, Österreich, Jahrgang 1989

Literatur 
 Herman Kruk, "The Last Days of the Jerusalem of Lithuania, Chronicles from the Vilna Ghetto and the Camps, 1939–1944, trans. By Barbara Harshav, New York, YIVO Institute for Jewish Research, 2002
 Rachel Kostanian-Danzig, "Spiritual Resistance in the Vilna Ghetto, Vilna Gaon Jewish State Museum, 112
 Cantore natan Stolnitz, „Akiva Durmashkin and His Influence on Liturgical Music in Old Radom“, The Radomer Voice, April 1964
 Sonia Beker, "Symphony on Fire: A Story of Music and Spiritual Resistance During the Holocaust”, The Wordsmithy LLC, 2007, ISBN 978-0-9748857-5-9

Weblinks 
 www.wdc-award.org/ Homepage des Wettbewerbs
 Projektbeschreibung des Wolf Durmashkin Composition Award 2018, abgerufen am 21. Dezember 2020

Einzelnachweise 

Landsberg am Lech
Kompositionswettbewerb
Erstverleihung 2018